Józefowo – frazione polacca del comune di Aleksandrów Kujawski nel voivodato della Cuiavia-Pomerania
 Józefowo – frazione polacca del comune di Toruń nel voivodato della Cuiavia-Pomerania
 Józefowo – frazione polacca del comune di Izbica Kujawska nel voivodato della Cuiavia-Pomerania
 Józefowo – frazione polacca del comune di Lubraniec nel voivodato della Cuiavia-Pomerania
 Józefowo – frazione polacca del comune di Mogilno nel voivodato della Cuiavia-Pomerania
 Józefowo – frazione polacca del comune di Augustów nel voivodato della Podlachia
 Józefowo – frazione polacca del comune di Białystok nel voivodato della Podlachia
 Józefowo – frazione polacca del comune di Kolno nel voivodato della Podlachia
 Józefowo – frazione polacca del comune di Suwałki nel voivodato della Podlachia
 Józefowo – frazione polacca del comune di Lipowiec Kościelny nel voivodato della Masovia
 Józefowo – frazione polacca del comune di Radzanów nel voivodato della Masovia
 Józefowo – frazione polacca del comune di Strzegowo nel voivodato della Masovia
 Józefowo – frazione polacca del comune di Płońsk nel voivodato della Masovia
 Józefowo – frazione polacca del comune di Przasnysz nel voivodato della Masovia
 Józefowo – frazione polacca del comune di Sierpc nel voivodato della Masovia
 Józefowo – frazione polacca del comune di Wyszków nel voivodato della Masovia
 Józefowo – frazione polacca del comune di Ostrołęka nel voivodato della Masovia
 Józefowo – frazione polacca del comune di Chodzież nel voivodato della Grande Polonia
 Józefowo – frazione polacca del comune di Gostyń nel voivodato della Grande Polonia
 Józefowo – frazione polacca del comune di Babiak nel voivodato della Grande Polonia
 Józefowo – frazione polacca del comune di Kleczew nel voivodato della Grande Polonia
 Józefowo – frazione polacca del comune di Rzgów nel voivodato della Grande Polonia
 Józefowo – frazione polacca del comune di Przedecz nel voivodato della Grande Polonia
 Józefowo – frazione polacca del comune di Międzychód nel voivodato della Grande Polonia
 Józefowo – frazione polacca del comune di Nowy Tomyśl nel voivodato della Grande Polonia
 Józefowo – frazione polacca del comune di Słupca nel voivodato della Grande Polonia
 Józefowo – frazione polacca del comune di Szamotuły nel voivodato della Grande Polonia
 Józefowo – frazione polacca del comune di Środa Wielkopolska nel voivodato della Grande Polonia
 Józefowo – frazione polacca del comune di Wągrowiec nel voivodato della Grande Polonia
 Józefowo – frazione polacca del comune di Złotów nel voivodato della Grande Polonia
 Józefowo – frazione polacca del comune di Chojnice nel voivodato della Pomerania
 Józefowo – frazione polacca del comune di Braniewo nel voivodato della Varmia-Masuria
 Józefowo – frazione polacca del comune di Elbląg nel voivodato della Varmia-Masuria
 Józefowo – frazione polacca del comune di Olsztyn nel voivodato della Varmia-Masuria